Хилко́вы  — немногочисленный княжеский род (Рюриковичи), ведущий своё начало через князей Ряполовских от удельных князей Стародубских. 

Род занесён в Бархатную книгу. При подаче документов (26 марта 1682) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Хилковых.

Род внесён в V часть родословных книг: Калужской, Московской, Тверской и Тульской губерний.

Происхождение и история рода 
У праправнука князя Стародубского Ивана Всеволодовича, князя Ивана Андреевича Ряполовского по прозванию Наговица (XV-колено, родоначальник князей Татевых и Ряполовских), принявшего своё название от владения Ряполовской волостью, был правнук князь Иван Фёдорович Хилок, от коего пошли князья Хилковы. Неизвестно почему, князья Ряполовские в XVI веке переменили свою фамилию и стали писаться: старшая ветвь - князьями Хилковыми, а младшая ветвь - князьями Татевыми. Потомки князя Дмитрия Ивановича Хилкова, боярина (1564), писались уже не князьями Ряполовскими, а князьями Хилковыми.

В допетровское время князья Хилковы, по свидетельству Котошихина, занимали более высокое положение в местнической системе, чем другие князья стародубского клана. Почти все представители рода, достигшие зрелого возраста, заседали в Боярской думе, многие в отсутствие царя «Москву ведали».

После отмены местничества Хилковы утеряли былое значение и превратились в XVIII веке в заурядных помещиков. В начале XIX века были приближены ко двору вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.

В советское время получило распространение произнесение фамилии с ударением на первый слог. Оно ошибочно, поскольку в прозвище родоначальника ударение падало на последнюю гласную. В семье князей Хилковых фамилия всегда произносилась с ударением на второй слог.

Герб совпадает с гербом родственных им князей Гагариных. Принадлежность Хилковых к Мономашичам подтверждена в рамках проводимого научного исследования Рюриковичей методами генетической генеалогии с применением ДНК-тестирования.

Бояре Хилковы 

Внук князя Семёна Ивановича Хрипуна-Ряполовского, князь Иван Федорович (в XVIII-м колене от Рюрика), назывался вследствие хилого здоровья Хилком, отчего потомки его и стали писаться князьями Хилковыми, он был послан «Литву воевать» (1511), состоял первым воеводой в Серпухове (1535).
 Сын его боярин Дмитрий Иванович первым ударил в городские ворота при взятии Казани. Этот первый князь Хилков был казнён Иваном Грозным (1564).
 Князь Андрей Дмитриевич Хилков (уп. 1602), воевода в Рязани, Орешке, Новосиле
 Фёдор Андреевич Молодой (ум. 1657), боярин, воевода в Путивле и в Новгороде (во время городского восстания); вёл переговоры с Богданом Хмельницким о включении Украины в состав Русского государства
 Иван Андреевич Меньшой (уп. 1671), боярин и воевода (в Пскове, Юрьеве, Полоцке, Тобольске, Архангельске), первый судья Московского судного приказа, герой обороны Юрьева от шведов
 Князь Василий Дмитриевич Хилков (ум. 1602), старший брат Андрея Дмитриевича, боярин и воевода
Андрей Васильевич (ум. 1644), боярин и воевода, приближённый к царю Михаилу Фёдоровичу; наместник в Чернигове и Казани, первый воевода в Новгороде
 Иван Васильевич (1571—1655), боярин, заведовавший при Михаиле Фёдоровиче приёмами иностранных послов
Василий Иванович (1614-77), боярин и воевода, царский наместник в Тобольске
Яков Васильевич (ум. 1691), окольничий, родоначальник Хилковых последующего времени (см. следующий раздел)

Хилковы XVIII века 

Князь Яков Васильевич Хилков (ум. 1691), окольничий, сын князя Василия Ивановича (см. выше); женат на Анне Илларионовне Лопухиной
 Юрий Яковлевич (1661—1729), генерал-майор, новгородский губернатор; женат на кнж. Домне Васильевне Касимовской
 Прасковья Юрьевна (1682—1730), жена князя Алексея Григорьевича Долгорукова, мать знаменитого в русской истории семейства Долгоруких
 Андрей Яковлевич (1676—1718), петровский резидент при дворе Карла XII, умер в шведском плену; женат на Марии Васильевне Еропкиной
 Мария Андреевна, жена князя Алексея Дмитриевича Голицына
 Михаил Яковлевич, стольник; женат на Марии Петровне Матюшкиной, троюродной сестре Петра I.
 Пётр Васильевич, внук предыдущего; женат на Прасковье Григорьевне Полонской
 Михаил Петрович (1748-1834), полковник; женат на кнж. Елизавете Петровне Голицыной
 Анна, жена князя С. Г. Щербатова, 2 брак с графом А.Н. Толстым
 Елена, жена М. В. Васильчикова
 Яков Васильевич, брат Петра Васильевича; женат на Елизавете Никитичне Зотовой
 Михаил Яковлевич (1755-86), полковник, предводитель тарусского дворянства, владелец усадьбы Ильинское; женат на грф. Ирине Васильевне Толстой
 Александр Яковлевич (1755—1819), подполковник, продолжатель рода Хилковых (см. следующий раздел)

Хилковы новейшего времени 

Князь Александр Яковлевич Хилков (1755—1819), директор Московского банка; был дважды женат — на Екатерине Сергеевне Кологривовой и Феодосии Ивановне Местмахер; их дети были приближены ко двору вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.
 Степан Александрович (1786—1854), участник многочисленных военных кампаний, генерал-лейтенант.
 Мария Александровна (1788—1815), жена грузинского царевича Мириана Ираклиевича (брат Георгия XII).
 Дмитрий Александрович (1789—186.), отставной полковник, секретарь императрицы Марии Фёдоровны; женат на кнж. Елизавете Григорьевне Волконской.
 Ольга Дмитриевна (1839—1918), жена дипломата А. И. Нелидова.
 Григорий Дмитриевич (1835—1885), церемониймейстер, крупный коннозаводчик; женат на кнж. Анне Оболенской, дочери М. А. Оболенского.
 Дмитрий Александрович (1857—1914), племянник предыдущего, сторонник духоборчества, основатель толстовской колонии в графстве Эссекс; женат без церковного брака на Цецилии Винер
 Алексей Александрович Хилков (род. в 1926 году в Лионе), внук предыдущего, по приглашению Максима Горького вернулся в 1934 году с родителями в Ленинград. Во время блокады был вывезен в Сибирь. Проживает с супругой в городе Мытищи.
Борис Михайлович Хилков (1943—2013), двоюродный племянник предыдущего, соавтор книги «История рода князей Хилковых» (Екатеринбург, 2008).
 Вера Александровна (1797—1843), жена князя А. П. Хованского.
 Прасковья Александровна (1802—1843), фрейлина Марии Фёдоровны, фаворитка её сына Михаила Павловича, жена графа А. И. Гендрикова.
 Иван Александрович (1803—1890), коллежский советник, помещик Тверской губернии, владелец имения Синева Дубровка; женат на Евдокии Михайловне Луниной.
 Михаил Иванович (1834—1909), министр путей сообщения Российской империи (1895-1905); женат на Анне Николаевне Неведомской; 
 Любовь Александровна (1811—1859), фрейлина двора, фаворитка Николая I, жена С. Д. Безобразова.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Родословная роспись, доведённая до конца XX века
 Генеалогическая таблица
 

 
Боярские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость